Sipos Lilla (Mosonmagyaróvár, 1992. július 14. –) válogatott labdarúgó, középpályás.

Pályafutása

Klubcsapatban
A 2014–15-ös szezonban 25 meccsen 14 gólt és bajnoki címet szerzett az AGSM Verona játékosaként.

A Veronában eltöltött idény után az osztrák bajnok FSK St. Pölten gárdájához szerződött. Érkezését követően a Bajnokok Ligája legjobb 32 csapata között újra találkozott, és egyszer volt eredményes volt klubja ellen. Három szezonjában összesen 49 találkozón 36 gólt ért el.

A válogatottban
2009 óta 64 alkalommal szerepelt a válogatottban és 15 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 2.: 2010–11, 2011–12 
 3.: 2012–13, 2020–21, 2021–22
 Magyar kupa
 győztes: 2011
 döntős: 2010, 2012, 2021
 Olasz bajnokság
 győztes: 2014–15
 Osztrák bajnokság
 győztes: 2015–16
 Osztrák kupa
 győztes: 2016

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Győri ETO női labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
Az SKN St. Pölten női labdarúgói
Az FC Südburgenland labdarúgói
Mosonmagyaróváriak
Az MTK női labdarúgói